Reichskommissariat Niederlande, Duits bestuur tijdens de Duitse bezetting van Nederland in de Tweede Wereldoorlog met verschillende Beauftragte, gevolmachtigden/toezichthouders
 Beauftragte voor de Nederlandsche Bank ("Beauftragte für die Niederländische Bank"), gevolmachtigden van dat Duitse bestuur bij de Nederlandsche Bank